El río Yanamayo  es un curso de agua de Perú situado en el Departamento de Áncash dentro de la zona de Conchucos. Se forma de la unión del río Pacosbamba y el río Yurma-Llacma. Sirve de límite natural entre las provincias de  Mariscal Luzuriaga y  Carlos Fermín Fitzcarrald.  Desemboca en el río Marañón, afluente a su vez del río Amazonas.

Recoge las aguas de extensos glaciares y 111 lagunas de la Cordillera Blanca, siendo el río tributario del Maranón que más volumen de agua transporta.

Imperio Inca 
Este río era atravesado por el camino inca que se dirigía desde Cuzco a Quito, para lo cual se instalaron dos puentes colgantes. Según el cronista y conquistador español Miguel de Estete, quien recorrió este camino en 1533, el primero de los puentes fue utilizado por el común de la gente que debía pagar un derecho de portazgo, mientras que el segundo permanecía cerrado y solo era utilizado por el Sapa Inca, generales y la nobleza.

Etimología 
Yana significa negro o atezado y mayu es río o torrentada.

Cuenca hidrográfica

Referencias 

Yanamayo
Yanamayo